

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

1 Ćwiartka

2 Ćwiartka

3 Ćwiartka

4 Ćwiartka

Linki zewnętrzne 
Drabinka na stronie ITF 

Australian Open 2005
Australian Open – gra podwójna kobiet